Кубок Белоруссии 2009/2010 годов стартовал с 1/32 финала (12 июля 2009 года) и закончился финалом (май 2010 года). В кубке участвовали клубы первого, второго и третьего дивизионов, а также любительские Футбольные Клубы (ЛФК). В финальном матче, состоявшемся на минском стадионе «Динамо», борисовский БАТЭ со счётом 5:0 разгромил жодинское Торпедо и во второй раз в своей истории стал обладателем Кубка Беларуси.

Календарь кубка 
 1/32 финала — 12 июля 2009 года
 1/16 финала — 7-9 августа 2009 года
 1/8 финала — 11 ноября — 15 ноября 2009 года
 1/4 финала — март 2010 года
 1/2 финала — апрель 2010 года
 ФИНАЛ — май 2010 года

1/32 финала 
Игры прошли 12-15 июля 2009 года.
По положению о Кубке Беларуси на этой стадии розыгрыша победитель определяется по результату одного матча.

1/16 финала 
7 августа — 9 августа 2009 года.
Матч между клубами «Молодечно» и «Неман Гродно» прошёл 7 августа, матч между клубами «Неман Мосты» и «Шахтёр» прошёл 9 августа, остальные матч прошли 8 августа. На этой стадии розыгрыша победитель определяется по результату одного матча.

1/8 финала 
Первые матчи — 11 ноября 2009 года
 Первый матч между минским «Динамо» и могилёвским «Днепром» прошёл 28 октября 2009 года
Ответные матчи — 15 ноября 2009 года

|}

1/4 финала 
Первые матчи — 13 марта/14 марта 2010 года. Ответные матчи — 17 марта/18 марта 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи — 24 марта 2010 года. Ответные матчи — 28 марта 2010 года.

|}

Финал

Ссылки 
 Кубок Беларуси 2009/2010

Футбол в Европе в 2009 году
Футбол в Европе в 2010 году
2009/2010
Спорт в Белоруссии в 2009 году
Спорт в Белоруссии в 2010 году